Oude naam van Almaty
Franse gemeente, Verny (Moselle)